

Комишино — присілок, Катайський район, Курганська область
 Комишино — село, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Комишино — село, Сарактаський район, Оренбурзька область